Delincuentes puede hacer referencia a:

 Los Delinqüentes, grupo de música español.
 Delincuentes, personas que han cometido un delito.